Vilaça pode ser:

 Vilaça - freguesia no concelho de Braga, Portugal
 Vilaça - personagem de Os Maias, de Eça de Queiroz
 Vilaça - personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis
 Afonso Rodrigues Vilaça
  
Desambiguação